Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1976 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 18–22 lipca 1976 w Montrealu, w Kanadzie.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Indywidualnie 
Borys Oniszczenko ze Związku Radzieckiego został natychmiastowo wykluczony z igrzysk po odkryciu, że jego kostium do szermierki został wyposażony w mechanizm, który nie uruchamiał sygnału po uderzeniu przez przeciwnika. Jego rezultat został wykasowany, Oniszczenko nie był klasyfikowany i natychmiastowo wyrzucony z wioski olimpijskiej.

Drużynowo 
Wynik Związku Radzieckiego nie był klasyfikowany w zawodach drużynowych po wykluczeniu z igrzysk Borysa Oniszczenko, pomimo tego pozostali dwaj zawodnicy z tego kraju zostali dopuszczeni do występu.

Przypisy

Bibliografia 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1976
1976